Онге — многозначный термин.

 Онге — народ в Индии.
 Онге — язык в Индии.

Топоним 
 Онге — город в Швеции.
 Онге — коммуна в Швеции.

См. также 
 Онгейс
 Онгене